Halfdan Eysteinsson is de hoofdpersoon in Hálfdanar saga Eysteinssonar ("de saga van Halfdan Eysteinsson"). Deze saga werd in de vroeg-14e eeuw in IJsland geschreven. De gebeurtenissen lijken echter plaats te vinden in de 9e eeuw.

De saga gaat voornamelijk over Eysteinns avonturen in Aldeigjuborg (Staraja Ladoga in Rusland), zijn verovering van Alaborg en de (liefdes)avonturen van zijn zoon Halfdan Eysteinsson.

Halfdans grootvader, de koning Þrándr (Thrandr), gaf volgens de saga zijn naam aan de stad Trondheim. Þrándrs vader was Sæmingr, koning van Halogaland en zoon van de god Odin en de godin Skadi. Sæmingr trouwde met Naumu, naar wie het gebied Namdalen genoemd zou zijn.

Volgens de saga trouwde Þrándr met Dagmær, een zus van Svanhvít, de heldin uit Hrómundar saga Gripssonar, waarna zij de twee zoons, Eysteinn en Eirikr inn víðförli (de held in de Eireks saga víðförla) kregen.

Eysteinn trouwde met Ása, de dochter van Sigurd Hart en Áslaug. Zij kregen meerdere zoons, waaronder Halfdan Eysteinsson.

In stamboom-vorm ziet het er zo uit:

Externe links
De saga in het Engels
De saga in het Oudnoords

Vikingen
Persoon in de 9e eeuw